Кубок Футбольної ліги 1981–1982 — 22-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге поспіль здобув «Ліверпуль».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня/14 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/14 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/15 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/16 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/14 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/15 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/16 вересня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 вересня 1981

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/28 жовтня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/27 жовтня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/28 жовтня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/26 жовтня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/27 жовтня 1981

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/28 жовтня 1981

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 листопада 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 1981

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 листопада 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 листопада 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 листопада 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1981

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 грудня 1981

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 1981

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 грудня 1981

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 1982

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 1982

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 1982

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/9 лютого 1982

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/10 лютого 1982

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1981–1982
1981 у футболі
1982 у футболі
1981 в англійському спорті
1982 в англійському спорті